Koivuluodot kan syfta på följande platser:

Finland 

 Koivuluodot (ö i Södra Savolax, Pieksämäki), 
 Koivuluodot (ö i Södra Karelen), Villmanstrand, 
 Koivuluodot (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,78, long 27,80), 
 Koivuluodot (ö i Södra Savolax, Nyslott), 
 Koivuluodot (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 63,07, long 27,37), 
 Koivuluodot (ö i Norra Karelen, Mellersta Karelen, lat 62,28, long 29,43), 

Robotskapade Finlandförgreningar